Ананьинская — название населённых пунктов в России:

 Ананьинская — деревня в Каргопольском районе Архангельской области.
 Ананьинская — деревня в Шатурском районе Московской области.

См. также 
 Ананьинская культура